Грюнау

Топоніми або місця 
 Грюнау ( / ) — село № 6 Російської імперії, засновано німецькими колоністами з Пруссії в 1823 році.
 Грюнау (Альмталь)
 Грюнау (Община Віндігштейг)
 Грюнау (Община Хофштеттен-Грюнау)

Імена людей 
 Симон Грюнау, німецький літописець 16-го століття з Пруссії